Заложное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Заложное — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Заложное — деревня в Варгашинском районе Курганской области.